Ben Noteboom, Nederlands topfunctionaris
Daniël Noteboom, Nederlands schaker
Daniël Noteboom-toernooi, schaaktoernooi vernoemd naar Daniël Noteboom
Stephen Noteboom, Nederlands tennisser

Zie ook 
Nooteboom (doorverwijspagina)